Sebeș steht für:
 Sebeș (Mühlbach), eine Stadt im Kreis Alba
 Sebeș (Brașov), ein Dorf im Kreis Brașov
 Sebeș (Mureș), ein Dorf im Kreis Mureș
 Sebeș (Fluss), einen Fluss

Sebes ist der Familienname folgender Personen:
 Gusztáv Sebes (1906–1986), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Pieter Willem Sebes (1827–1906), niederländischer Genre- und Porträtmaler

Sebeșu steht für:
 Sebeșu de Jos, ein Dorf im Kreis Sibiu
 Sebeșu de Sus, ein Dorf im Kreis Sibiu